«Ещё до войны»:
 «Ещё до войны» — повесть Виля Липатова.
 «Ещё до войны» — телефильм по мотивам повести Виля Липатова, режиссёр Борис Савченко, СССР, 1982.